Jaral kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jaral del Progreso (ort), Guanajuato, 
 El Jacal (ort i Mexiko, Sinaloa), Badiraguato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar